Smaghulow ist der Familienname von

 Aghybai Smaghulow (* 1956), kasachischer Diplomat
 Aidyn Smaghulow (* 1976), kirgisischer Judoka
 Meiram Smaghulow (* 1962), kasachischer Politiker